Лежайск — многозначный термин.

 Лежайск () — город в Польше.
 Лежайск () — сельская гмина в Польше.